Тритиум ():
 Тритиум (Tritium) — античный город, основанный в Испании в 154 году. Современный Трисио.
 Тритиум (Tritium Calcio) — итальянский футбольный клуб.
 Тритий (Tritium) — радиоактивный изотоп водорода.